Mog steht für:
 Mog (Fernsehserie), britische Fernsehserie von 1985
 Mog (Musikportal), Musikportal und Socialnetwork für Bands und Musiker
 Mog, Figur im Final-Fantasy-Universum
 MOG Internet Musiksender
 Mog (Judith Kerr), der Hauptcharakter einer Kinderbuchserie von Judith Kerr

Mog ist der Familienname folgender Personen:
 Aribert Mog (1904–1941), deutscher Schauspieler

mog steht für:
 Mongondow (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

MOG steht für:
 Mährisch-ostösterreichische Gruppe der Bemaltkeramik, eine regionale Bezeichnung der Lengyelkultur
 Marktorganisationsgesetz (Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen), ein deutsches Bundesgesetz
 Mathematik ohne Grenzen, internationaler Schülerwettbewerb
 Modellgussprothese (Zahnersatz), kostengünstige Teilprothese
 Modifizierte Gravitation, eine modifizierte Theorie der Gravitation
 Museum Ostdeutsche Galerie in Regensburg
 Musiker ohne Grenzen e. V., Netzwerk kreativer Musikprojekte
 Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein, ein Protein

Siehe auch:
 Mogg
 Moog
 Mogk
 Mok

Abkürzung